La stagione 2002-03 dei San Antonio Spurs fu la 27ª nella NBA per la franchigia.

I San Antonio Spurs vinsero la Midwest Division della Western Conference con un record di 60-22. Nei play-off vinsero il primo turno con i Phoenix Suns (4-2), la semifinale di conference con i Los Angeles Lakers (4-2), la finale di conference con i Dallas Mavericks (4-2), per poi vincere il titolo battendo nella finale NBA i New Jersey Nets (4-2).

Regular season

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 2002-2003 delle squadre di pallacanestro
2002-2003